Ramon I de Tolosa, Pallars i Ribagorça (s. IX), comte del Pallars i Ribagorça
 Ramon II de Pallars-Ribagorça (~860 - ~920), comtats de Pallars i de Ribagorça cap al 872/920
 Ramon III de Pallars (~947 - ~995), comte de Pallars (948 -995).
 Ramon IV de Pallars Jussà (? - 1047), comte de Pallars Jussà (1010 -1047).
 Ramon V de Pallars Jussà (? - 1098), comte de Pallars Jussà del 1047 al 1098
 Ramon VI de Pallars Jussà (? - 1178), comte de Pallars Jussà entre el 1174 i el 1178 
 Ramon Roger I de Pallars Sobirà, Comte del Pallars Sobirà fill de Roger II de Pallars Sobirà i de Sibil·la de Berga 
 Ramon Roger II de Pallars Sobirà (1302 -1350), Comte de Pallars Sobirà i Senyor d'Urtx (1343 -1350).
 Arnau Ramon I de Pallars Jussà (? - 1111), comte de Pallars Jussà entre el 1098 i el 1111
 Bernat Ramon I de Pallars Jussà (? - 1124), comte de Pallars Jussà entre el 1113 i el 1124 
 Pere Ramon I de Pallars Jussà (? - 1113), comte de Pallars Jussà entre el 1098 i el 1113